Люкудья:
 Люкшудья — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.
 Люкшудья — село в Завьяловском районе Удмуртии.
 Люкшудья — пассажирская и грузовая железнодорожная станция.
 Люкшудья — село в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.